Molekulska formula -{C21H20O12}- se može odnositi na:

 Hiperozid
 Izokvercetin
 Miricitrin
 Spiraeozid